I28 eller I 28 eller I-28 kan syfta på:

I 28 – en tidigare benämning på Hallands bataljon åren 1816–1901.
I 28 – en tidigare benämning på Västernorrlands regemente åren 1902–1927.